Клубный кубок UNCAF 2007 — 26-й и последний розыгрыш турнира, 9-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 7 августа по 5 декабря 2007 года. Шестнадцать участников турнира представляли семь стран, трофей был разыгран в турнире на выбывание. Трофей впервые завоевал гондурасский клуб «Мотагуа».

Участники 

 Белиз - чемпион Белиза сезона 2007.
 Революшионери Конкверор - финалист чемпионата Белиза сезона 2007.
 Мунисипаль - чемпион Апертуры Гватемалы сезона 2006/2007.
 Шелаху - финалист Клаусуры Гватемалы сезона 2006/2007.
 Мотагуа - чемпион Апертуры Гондураса сезона 2006/2007.
 Реал Эспанья - чемпион Клаусуры Гондураса 2006/2007.
 Олимпия - финалист Апертуры Гондураса сезона 2006/2007.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 2006/2007.
 Алахуэленсе - финалист Коста-Рики сезона 2006/2007.
 Пунтаренас - 3-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 2006/2007.
 Реал Эстели - чемпион Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2006/2007.
 Реал Мадрис - финалист Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2006/2007.
 Тауро - финалист Панамы сезона 2006.
 Сан-Франциско - чемпион Панамы сезона 2006.
 Онсе Мунисипаль - чемпион Апертуры Сальвадора сезона 2006/2007.
 Исидро Метапан - чемпион Клаусуры Сальвадора сезона 2006/2007.

1/8 финала 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3 место 

 Мотагуа,  Саприсса и  Мунисипаль получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2008.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

2007